Enrico Guicciardi ist der Name folgender Personen:

* Enrico Guicciardi (Politiker) (1812–1895), italienischer Politiker
 Enrico Guicciardi (Jurist) (1909–1970), italienischer Jurist